Оле́ся — українське жіноче ім'я. За походженням зменшена форма імені Олександра, що стала самостійним ім'ям. Чоловічий варіант — Олесь.

Зменшувальні форми — Олесечка, Олесенька, Леся, Алекса, Леська, Лесенька, Лесана, Олеська, Ося

Відомі носії 
 Олеся Авраменко (1959) — український мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України
 Олеся Білоцвіт (1980) — поетеса.
 Олеся Бабушкіна (1989) — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Олеся Гудима (1980) — українська художниця, літераторка.
 Олеся Жуковська (1993) — українська медсестра-волонтер, учасниця Революції гідності.
 Олеся Жураківська (1972) — українська театральна та кіноакторка.
 Олеся Повх (1987) — українська легкоатлетка, чемпіонка Європи.
 Олеся Киричук (1980) — українська співачка.
 Олеся Кравець (* 1924) — українська письменниця.
 Олеся Левадна (1905–1988)
 Олеся Мамчич (* 1981) — українська письменниця.
 Олеся Островська-Люта (1978) — радниця та перший заступник міністра культури України Євгена Нищука.
 Олеся Рибченко (1982) — українська художниця.
 Олеся Сандига (1979) — поетка, перекладачка, критик.
 Олеся Сінчук (1980) — український композитор, співачка, виконавиця, поетеса, художник-графік.
 Олеся Стефанко (1988) — «Міс Україна — Всесвіт — 2011».

Мистецтво 
 «Олеся» — опера композитора Яугена Цікоцкі.
 «Олеся» — оповідання українського письменника Бориса Грінченка.
 «Олеся» — фільм українського кінорежисера Бориса Івченка.
 «Олеся» — повість Олександра Купріна
 «Олеся» — пісня білоруського гурту «Сябри»

Див. також 
 Олесь
 Олесь (ім'я)

Примітки 

Українські імена